Суперліга Туреччини 2007—2008  — 50-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

 

  

Примітки: 
1. Клуб Кайсеріспор взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як володар Кубка Туреччини 2007—2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2007-2008
Туреччина
Туреччина
2007 у турецькому спорті
2008 у турецькому спорті